Bergius är ett svenskt efternamn som även finns i andra länder. Den 31 december 2014 var 423 personer med efternamnet Bergius bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Bergius
 Anders Bergius, flera personer
 Anders Bergius (präst) (1693–1750), teolog, professor
 Anders Bergius (konstnär) (1718–1793), konstnär
 Axel Theodor Bergius (1817–1897), lektor i matematik och fysik
 Bengt Bergius (1723–1784), historisk samlare
 Bothvidus Bergius (1644–1706), präst
 Eva von Bahr-Bergius (1874–1962), fysiker, folkhögskollärare
 Friedrich Bergius (1884–1949), tysk kemist, nobelpristagare 1931
 Ingeborg Bergius (1923–2002), balettdansös
 Ingrid Bergius (1880–1930), lärare och kvinnosakskvinna
 Johan Gustaf Bergius (1721–1805), präst och predikant
 Nicolaus Bergius (1658–1706), superintendent
 Niklas Bergius (1871–1947), folkhögskollärare
 Olaus Andreae Bergius (1627–1692), präst och riksdagsman
 Olof Erik Bergius (1784–1837), ämbetsman och författare
 Oscar Bergius (1834–1902), jurist och politiker
 Peter Jonas Bergius (1730–1790), läkare och donator

Se även
 P J Bergius, äpplesort som har namn efter Peter Jonas Bergius.
 Bergianska trädgården, botanisk trädgård i Stockholm har namn efter en trädgård grundad av bröderna Bengt och Peter Jonas Bergius.
 Bergiusprocessen, metod för framställning av motorbränslen av stenkol, uppfunnen av Friedrich Bergius

Noter 

Tyska efternamn
Svenska efternamn